Елрој има више значења:
 Елрој (Северна Каролина)
 Елрој (Висконсин)